Мятнево — название населённых пунктов в России:

 Мятнево — деревня в Разинском сельском поселении Харовского района Вологодской области.
 Мятнево — деревня в Харовском сельском поселении Харовского района Вологодской области.